Лубок — термін, що має такі значення:

 Лубок, або луб — спідня кора дерева, флоема.
 Лубок — виріб з луба (кузов воза, саней і т. ін.), а також віз, сани з таким кузовом.
 Лубок — те саме, що й шина, спосіб фіксації переломів у хірургії.
 Лубок — липова дошка для малювання або гравірування картини, звичайно нескладної виконанням.
 Лубок — загальна назва різновиду історичних народних картинок, створених друкованим засобом, які мали значний наклад.
 Лубочне видання — 1) надруковане з лубка (про картинку); 2) масові дешеві видання в Російській імперії.
 Лубочний театр — псевдопобутовий театральний жанр, розрахований на успіх у невибагливого масового глядача.
 Лубочний провулок — невеличка вулиця в центрі Москви на Якиманці.